Гурдон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Гурдон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Гурдон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Гурдон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот